Ве́лум (от  — парус).
 Велум в иконописи — деталь иконографической композиции, изображение ткани, перекинутой между строениями.
 Велум в биологии — гибкая складка, завеса в строении некоторых организмов, например, кайма зонтика медуз гидроидных, покрытый ресничками лопастной диск личинок моллюсков, служащие им для движения и захвата пищи; покрывало гриба.
 Велум, или покрыва́ло — оболочка, защищающая в молодом возрасте плодовое тело гриба.

Примечания